Filzmoser ist der Familienname folgender Personen:

 Sabrina Filzmoser (* 1980), österreichische Judoka